Příjmení Read nese více různých osobností:

 George Read (politik) (1733–1798) – americký právník a politik
 Herbert Read (1893–1968) – anglický historik umění, básník a filozof
 James Read (* 1953) – americký filmový herec
 Kieran Read (* 1985) – novozélandský profesionální ragbista
 Leonard Read (1898–1983) – americký ekonom a publicista
 Mary Readová (1685–1721) – anglická pirátka
 Norman Read (1931–1994) – novozélandský atlet
V informatice:

 unixový program (příkaz) read

Externí odkazy